Курга́нне (до 1945 року — Біюк-Кишкара, ) — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.